Шакарва () — село в восточной части Литвы, входит в состав Игналинского района. В 2012 году население Шакарвы составило 16 человек.

География 
Село Шакарва расположено в юго-западной части Игналинского района. Расстояние до Игналины составляет 10 километров. Находится на южном берегу озера Шакарвай в Аукштайтском национальном парке. Ближайшие населённые пункты — сёла  и . Через село проходит дорога  Кирдейкяй — Анталксне — Шакарва.

Население

Примечания 

Населённые пункты Игналинского района